David Andrews (1952-), acteur américain
 David Andrews, joueur américain de football américain
 David Andrews (1936-), homme politique irlandais
 David Andrews (1939-), pilote automobile britannique
 David Andrews, pilote de moto